Санта Лоурдес има више значења:

 Санта Лоурдес, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Лоурдес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Лоурдес (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику